9-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1964 Ballon d’Or)»
22 декабря 1964 года

Золотой мяч: 
 Денис Лоу

(первый раз)

< 8-я Церемонии вручения 10-я >
Опрос на «Золотой мяч» () в 1964 году проводился в девятый раз. Результаты голосования были опубликованы в номере 980 France Football 22 декабря 1964 года. В состав жюри входили 21 спортивный журналист из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, Греции, Дании, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, СССР, Турции, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Победителем голосования стал шотландец Денис Лоу, ставший первым шотландским футболистом и первым игроком «Манчестер Юнайтед»  - обладателем данной награды. Он опередил Луиса Суареса и Амансио.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 315 баллов; максимально игрок мог получить 105 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1964 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1964 году